Princ Filip, vojvoda od Edinburgha (eng. Prince Philip; Krf, 10. lipnja 1921. – Dvorac Windsor,  9. travnja 2021.), rođen kao Filip Grčki i Danski, kasnije Filip Mountbatten, bio je britanski princ i suprug kraljice Elizabete II.

Životopis 

Sin je grčkog princa Andrije iz dinastije Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1882. – 1944.), ogranka Oldenburgovaca i princeze Alise od Battenberga (1885. – 1969.).

Školovao se u Velikoj Britaniji, a tijekom Drugog svjetskog rata sudjelovao je s Kraljevskom mornaricom u bitkama na Sredozemlju i Pacifiku. Godine 1947. postao je britanski državljanin i odrekao se prava na prijestolja Grčke i Danske te je uzeo anglizirano majčino prezime Mountbatten. Osim toga bitno je navesti da je nakon što se odrekao grčke i danske krune, prešao s grčkog pravoslavlja na anglikanstvo te postao britanskim subjektom. Krajem iste godine oženio se daljnjom rođakinjom princezom Elizabetom te je primio naslove vojvode Edinburgha, grofa Merionetha i baruna Greenwicha.

Nastavio je službu u britanskoj Kraljevskoj mornarici do ustoličenja Elizabete za kraljicu 1952. godine. Godine 1957. imenovan je Princom Ujedinjenog Kraljevstva, a 1960. donesena je odluka kojom će dalji članovi dinastije nositi prezime Mountbatten-Windsor.

Preminuo je 9. travnja 2021. godine.

Potomstvo 

Oženio se 1947. s Elizabetom II., tada prijestolonasljednicom britanske krune, s kojom ima četvoro djece:
 Princ Charles, princ od Walesa (r. 1948.), prijestolonasljednik
 Princeza Anne, princeza (r. 1950.)
 Princ Andrew, vojvoda od Yorka (r. 1960.)
 Princ Edward, grof od Wessexa (r. 1964.)

Rodoslovlje

Vidi još 

 Dinastija Windsor
 Vojvoda Edinburgha

Bilješke

Literatura 

 Opća enciklopedija, sv. II, JLZ, Zagreb, 1977.

Životopisi, Ujedinjeno Kraljevstvo
Životopisi, Grčka
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg